Niemcy:
 Bockenheim – dzielnica Frankfurtu nad Menem
 Bockenheim an der Weinstraße – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Dürkheim

Osoby:
 Franz von Bockenheim – major
 Johannes Bockenheim – niemiecki autor  
 Wojciech Bockenheim – polski reżyser

Zobacz też:
 Bockenheimer
 Stein-Bockenheim